

Geografia
 Italia
 Rose – comune della provincia di Cosenza
 Stati Uniti d'America
 Rose – township della Contea di Oakland, Michigan
 Rose – township della Contea di Ogemaw, Michigan
 Rose – township della Contea di Jefferson, Pennsylvania
 Rose – città della Contea di Wayne, New York
 Rose – città della Contea di Waushara, Wisconsin

Film 
 Rose – film del 1936 diretto da Raymond Rouleau
 Rose – film per la televisione del 1986 diretto da Tomaso Sherman
 Rose – film del 2005 diretto da Alain Gsponer

Letteratura
 La rosa nera (Rose) – romanzo di Martin Cruz Smith del 1996

Musica
 Rose – lato B del 45 giri Ninna nanna/Rose di Fiorella Mannoia
 Rose – traccia dell'album Mer de Noms degli A Perfect Circle del 2000
 Rose – singolo di Anna Tsuchiya del 2006
 Rose – singolo dei The Feeling del 2007

Persone 

 Rose – forma inglese del nome proprio di persona femminile Rosa

Personaggi immaginari
 Rose – personaggio della sitcom Due uomini e mezzo
 Rose – personaggio della sitcom Keeping Up Appearances
 Rose – personaggio di Street Fighter
 Rosa (Rose) – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Rose Tyler – personaggio della serie televisiva Doctor Who

Altro
 Rose – cocktail

Pagine correlate
 Rosa
 Rosé

Altri progetti